Shuinan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuinan (köping i Kina, Jiangxi), 
 Shuinan (köping i Kina, Fujian, lat 26,72, long 117,47), 
 Shuinan (köping i Kina, Fujian, lat 26,79, long 117,80), 

Robotskapade Kinaförgreningar